Camacho peut désigner :

Patronyme

 Carlos Camacho (1924-1979), homme politique américain.
 Diego Camacho, (1921-), écrivain espagnol connu sous le nom de plume d'Abel Paz.
  (1983-), joueur de tennis bolivien.
 Diego Camacho Quesada (1976-), footballeur espagnol.
 Eliodoro Camacho (1831-1899), homme politique bolivien.
 Erika Tatiana Camacho (1974-), biomathématicienne américaine d'origine mexicaine.
 Felix Perez Camacho (1957-), homme politique américain.
 Héctor Camacho (1962-2012), boxeur américain.
 Ignacio Camacho (1990-), footballeur espagnol.
 Jorge Camacho (1934-2011), peintre surréaliste cubain.
 Jorge Camacho (1966-), poète espagnol, membre de l'Académie d'espéranto.
 José Antonio Camacho (1955-), joueur et entraîneur espagnol de football.
 Juan Camacho (1995-), coureur cycliste espagnol.
 Juanjo Camacho (1980-), footballeur espagnol.
 Manuel Ávila Camacho (1897-1955), président du Mexique.
 Mark Camacho (1964-), acteur canadien.
 Nerea Camacho (1996-), actrice espagnole.
 Alicia Sánchez-Camacho (1967-), femme politique catalane.
 Rodolfo Camacho (1975-2016), coureur cycliste vénézuélien.
 Ruben Camacho (1953-), artiste peintre français d'origine argentine.
 Salvador Camacho (1827-1900), économiste et homme politique colombien.

Toponyme
 Camacho, ville de l'État brésilien du Minas Gerais.

Pseudonyme
 Camacho est le surnom du catcheur américain Tevita Fifita.
 Camacho est le surnom du joueur marocain de football Abdeljalil Hadda (1972-)